Raposense – abitanti di Raposa
Raposense – abitanti di Raposos